Rezultati Prvenstva Avstralije 1951 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Nancye Bolton je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Nancye Bolton (prvakinja)
  Joyce Fitch (polfinale)
  Thelma Long (finale)
  Mary Hawton (četrtfinale)
  Esme Ashford (polfinale)
  Nell Hopman (četrtfinale)
  Sadie Newcombe (drugi krog)
  Beryl Penrose (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1951